George Rooke – ammiraglio inglese
 Lawrence Rooke – astronomo e matematico inglese
 Ronnie Rooke – calciatore e allenatore di calcio inglese